|-
| (89801) 2002 AM151||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89802) 2002 AC155||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89803) 2002 AD155||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89804) 2002 AO157||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89805) 2002 AM159||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89806) 2002 AL160||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89807) 2002 AY160||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89808) 2002 AC162||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89809) 2002 AM166||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89810) 2002 AF170||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89811) 2002 AH176||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89812) 2002 AK178||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89813) 2002 AR181||||5 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89814) 2002 AX181||||5 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89815) 2002 AB186||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89816) 2002 AN187||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89817) 2002 AB189||||10 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 89818 Юрескравч (Jureskvarc)||||2 січня 2002||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (89819) 2002 BN1||||19 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (89820) 2002 BX2||||18 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (89821) 2002 BM3||||20 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (89822) 2002 BW3||||18 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (89823) 2002 BE9||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89824) 2002 BP11||||19 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89825) 2002 BA15||||19 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89826) 2002 BH15||||19 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89827) 2002 BE22||||21 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89828) 2002 BY28||||19 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (89829) 2002 BQ29||||20 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (89830) 2002 CE||2002 CE||1 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89831) 2002 CW4||||5 лютого 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (89832) 2002 CQ5||||4 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (89833) 2002 CE8||||4 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89834) 2002 CB10||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89835) 2002 CM12||||7 лютого 2002||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (89836) 2002 CM15||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89837) 2002 CZ23||||6 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89838) 2002 CJ31||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89839) 2002 CE32||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89840) 2002 CV37||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89841) 2002 CM41||||7 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89842) 2002 CZ48||||3 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (89843) 2002 CT58||||13 лютого 2002||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| (89844) 2002 CP64||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89845) 2002 CQ64||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89846) 2002 CK69||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89847) 2002 CN72||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89848) 2002 CK73||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89849) 2002 CF76||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89850) 2002 CD77||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89851) 2002 CE80||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89852) 2002 CY82||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89853) 2002 CJ84||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89854) 2002 CC89||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89855) 2002 CZ92||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89856) 2002 CE93||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89857) 2002 CL95||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89858) 2002 CK96||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89859) 2002 CS117||||12 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (89860) 2002 CL120||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89861) 2002 CF124||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89862) 2002 CM125||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89863) 2002 CV126||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89864) 2002 CH128||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89865) 2002 CP129||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89866) 2002 CW130||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89867) 2002 CP139||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89868) 2002 CO141||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89869) 2002 CB142||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89870) 2002 CS142||||9 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89871) 2002 CU143||||9 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89872) 2002 CZ144||||9 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89873) 2002 CT158||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89874) 2002 CL160||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89875) 2002 CP173||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89876) 2002 CF182||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89877) 2002 CD199||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89878) 2002 CL207||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89879) 2002 CH211||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89880) 2002 CZ216||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89881) 2002 CG219||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89882) 2002 CS221||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89883) 2002 CS223||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89884) 2002 CS226||||5 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89885) 2002 CP228||||6 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89886) 2002 CT230||||14 лютого 2002||Обсерваторія Серро Тололо||Глибинний лінзовий огляд
|-
| (89887) 2002 CD238||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89888) 2002 CW239||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89889) 2002 CD245||||13 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89890) 2002 CX248||||15 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (89891) 2002 CQ256||||4 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89892) 2002 CE257||||5 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89893) 2002 CX265||||7 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (89894) 2002 CO272||||8 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (89895) 2002 CY274||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89896) 2002 CG275||||9 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (89897) 2002 CC279||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89898) 2002 CY279||||7 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (89899) 2002 CT291||||11 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (89900) 2002 CJ293||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

89800